mundur policyjny, zob. też umundurowanie polskiej Policji
 mundur strażacki
 mundur harcerski
 mundur celny
 mundur wojskowy
 mundur górniczy
 mundur pracownika ochrony
 mundur (strój) organizacyjny
 mundurek szkolny
 mundur wojewódzki
 mundur kolejowy
 Polski mundur wojskowy
 Mundur pustynny
 Mundur leśnika
 Mundur strzelecki
 Mundur polowy „moro”
 Mundur Armii Księstwa Warszawskiego
 Polski mundur pustynny
 Mundur garnizonowy (PSZ)
 Mundur garnizonowo-służbowy
 Mundur Wojska Polskiego II RP
 Mundur galowy Wojsk Lądowych
 Mundur Polskich Sił Zbrojnych
 Mundur ludowego Wojska Polskiego
 Mundur wojska I Rzeczypospolitej
 Mundur Legionów Polskich we Włoszech